El término Pensamientos puede hacer referencia a:

 Pensamiento, actividad y creación de la mente.
 Pensamientos intrusivos, pensamientos no deseados que pueden convertirse en obsesiones.
 Pensamientos disfuncionales.
 Pensamientos suicidas, pensamientos que planean el suicidio.
 Pensamientos mortales, película de 1991 de Alan Rudolph.
 Pensamientos, álbum de Juan Gabriel.
 Pensamientos, obra de Blaise Pascal.
 Pensamientos, película de 1996.
 Pensamientos, canción de Charlie Zaa.